Lecheinterna puede referirse a:
El nombre común de la planta Euphorbia characias.
El nombre común de la planta Euphorbia helioscopia.
El nombre común de la planta Euphorbia nicaeensis.
El nombre común de la planta Euphorbia peplus.
El nombre común de la planta '''''Euphorbia serrata.